

Géographie 

 Lhomme : commune française, située dans le département de la Sarthe,
Lomme, Lhomme ou L'Homme sont aussi les noms donnés à une rivière de Belgique située en Région wallonne dans les provinces de Luxembourg et de Namur.

Personnalités 

 Modeste-Jean Lhomme (1883-1946), peintre belge
 Alexis-Jacques-Louis-Marie Lhomme de La Pinsonnière (1788-1869), homme politique français ;
 Fabrice Lhomme (1965-), journaliste français ;
 Pierre Lhomme (1930-2019), directeur de photographie français ;
 Stéphane Lhomme (1965-) directeur de l'Observatoire du nucléaire, ancien porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire ;
 Tristan Lhomme (1968-), auteur français ;
 Jean Lhomme (1901-1987), économiste français, directeur de la Revue économique.

Divers 
 L'Homme,  revue scientifique française.

Voir aussi